Une introduction (parfois abrégé par intro) peut signifier :
 introduction, première partie d'une œuvre littéraire ou musicale, présentant le sujet au lecteur/auditeur ;
 En musique, lintroduction est un passage ou une partie qui ouvre un mouvement ou une pièce ;
 une introduction en bourse,le fait de mettre sur en bourse le capital d'une entreprise ;
 une espèce volontairement ou accidentellement présente dans une région où elle n'est pas indigène. Dans certains cas, elle peut devenir envahissante. On parle parfois improprement d'espèce introduite pour désigner une espèce réintroduite.

Cinéma 
Le nom Intro peut aussi désigner :
 Introduction, un film réalisé par Hong Sang-soo.

Enregistrements de musique 
Le nom Intro peut aussi désigner :
 Intro est un album de Danny Fernandes ;
 Intro est un album du groupe Pulp ;
Introduction est un morceau de l'artiste Max D. Carter ;
 Intro est un morceau du groupe The xx ;

Informatique 
Le nom Intro peut aussi désigner :
 Dans la scène démo, une intro est une démo de très petite taille.